Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg steht für folgende Personen:

 Adolf Johann I. von Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg (1629–1689), schwedischer Reichsmarschall und Herzog von Stegeborg und Pfalz-Kleeburg, siehe Adolf Johann I. (Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg)
 Christine Magdalena von Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg (1616–1662), Pfalzgräfin von Zweibrücken-Kleeburg und Markgräfin von Baden-Durlach
 Eleonore Katharine von Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg (1626–1692), Pfalzgräfin von Zweibrücken-Kleeburg und Landgräfin von Hessen-Eschwege 
 Johann Kasimir (oder Johann Casimir) von Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg (1589–1652), jüngerer Agnat aus der Linie Pfalz-Zweibrücken des Hauses Wittelsbach, siehe Johann Kasimir (Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg)
 Marie Euphrosine von Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg (1625–1687), Pfalzgräfin von Zweibrücken-Kleeburg und Gräfin De la Gardie